Die Wasserball-Europameisterschaft 1999 wurde vom 02. September bis zum 11. September in Florenz, Italien ausgetragen.
Bei den Männern spielten 12 Teams, bei den Damen 8 Teams um den Europameistertitel. Gewinner bei den Turnierteilnehmern der Männer war Ungarn und bei den Damen Italien.

Turnierteilnehmer Männer

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele um Platz 9 bis 12

Spiel um Platz 11 
Hier spielten die beiden Gruppenletzten aus den zwei Gruppen.

Spiel um Platz 9 
Dieses Spiel trugen die jeweils Fünften aus den zwei Gruppen gegeneinander aus.

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde von den vier besten Teams aus jeder Gruppe ausgetragen.

Die Gewinner der Begegnungen qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Verlierer spielten um Platz fünf bis acht.

Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8

Vorspiele 
Vor den Platzierungsspielen wurden noch die Begegnungen ausgespielt.
Hier spielten ein Verlierer aus dem Viertelfinale gegen einen anderen Verlierer aus dem Viertelfinale.

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale 
Dies wurde von den Gewinnern der Viertelfinals ausgetragen.

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Weblinks 
 infostad.de

1999
Sportveranstaltung 1999
Sportveranstaltung in Florenz
Europameisterschaft 1999